Андре́й Краси́льников: Красильников, Андрей Дмитриевич (1705—1773) — русский астроном и геодезист.
 Красильников, Андрей Николаевич (род. 1953) — советский и российский писатель и общественный деятель.
 Красильников, Андрей Валентинович (1963—2015) — советский и российский онколог.